„Ти гониш!“ () е американска комедия от 2018 година на режисьора Джеф Томсик (в неговия режисьорски дебют), по сценарий на Роб Марктрик и Марк Стейлен. Филмът е базиран по истинска история, в която е публикуван в The Wall Street Journal за група от пораснали мъже, изиграни от Ед Хелмс, Джейк Джонсън, Ханибал Бърес, Джон Хам и Джеръми Ренър, които прекараха един месец в една година с игра на гоненица. Поддържащия състав се състои от Анабел Уолис, Айла Фишър, Рашида Джоунс и Лесли Биб. Пуснат е на 15 юни 2018 г. от Warner Bros. Pictures, който получи смесени отзиви от критиците и спечели повече над $78 милиона международно.

В България филмът е пуснат по кината на 29 юни 2018 г. от Александра Филмс.

На 19 януари 2021 г. е излъчен по bTV Cinema с български дублаж, записан в студио VMS. Екипът се състои от:

Източници

Външни препратки 
 
 
 
 

Филми от 2018 година
Американски комедии
Филми на Уорнър Брос
Филми на Ню Лайн Синема